Cannell ist der Familienname folgender Personen:

 Lewis Cannell (1926–2003), englischer Rugby-Union-Spieler
 Mary Cannell (1913–2000), britische Historikerin
 Stephen J. Cannell (1941–2010), US-amerikanischer Filmproduzent und Schauspieler